Рудольф I (Рауль I; , ; умер ) — граф Понтье с 853 года, граф Санса, граф Труа с 858 года, светский аббат Жюмьежа (848—860) и Сен-Рикье (856—860), сын Вельфа I и Хелвиги Саксонской.

Биография

Правление 
Своим положением Рудольф обязан тому, что его сестра Юдифь Баварская вышла замуж за императора Людовика I Благочестивого. После брака сестры он сначала получил аббатства Жюмьеж, а затем Сен-Рикье. После восстания сыновей Людовика он вместе со своим братом Конрадом был в апреле 830 года насильственно пострижен Лотарем I.

В 853 году его племянник, правитель Западно-Франкского государства Карл II Лысый, сделал его графом Понтье, а после мятежа нейстрийской знати в 858 году передал в управление графство Труа.

Брак и дети 
Жена: Хруодун
 Конрад Чёрный (умер 22 марта 882) — граф Парижа с 866 года, граф Санса
 Вельф (умер 14 ноября 881) — аббат Сен-Коломб-де-Санс и Сен-Рикье
 Гуго (умер после 867) — священник в монастыре Сен-Солв в Валансьене
 Рудольф II (умер после 895) — граф в Тургау и Цюрихгау, маркграф Реции

Примечания

Ссылки 
 Сайт MEDIEVAL LANDs

Вельфы
Графы Труа
Правители Европы IX века
Аббаты Жюмьежа
Аббаты Сен-Рикье
Аббаты IX века
Насильно постриженные в монахи